Реал Мадрид () — назва декількох іспанських спортивних клубів:
 Реал Мадрид
 Реал Мадрид (баскетбольний клуб)
 Реал Мадрид Кастілья
 Реал Мадрид C